Пулхерия може да се отнася за:

 Елия Пулхерия
 Пулхерия (дъщеря на Теодосий I)
 Клодия Пулхерия